Red Deer River (engl. für „Rotwildfluss“) ist der Name folgender Flüsse in Kanada:

 Red Deer River, Nebenfluss des South Saskatchewan River 
 Red Deer River (Winnipegosissee), Zufluss des Winnipegosissee